Джон (Джо́нни) Харт ():
 Харт, Джон (1501—1574) — английский педагог, грамматист, реформатор английского правописания и .
  (между 1706 и 1713 — 1779) — американский политик, спикер , один из подписавших Декларацию независимости США.
  (1809—1873) — 10-й  (1865—1866).
  (1879—1957) —  (1941—1947).
 Харт, Джон (1917—2009) — американский актёр кино и телевидения, телепродюсер.
  (1931—2007) — американский карикатурист.
 Вымышленные персонажи 
  — персонаж британского телесериала «Торчвуд» (2006—2011).